Брежнево — название населённых пунктов в России:

 Брежнево — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Брежнево — деревня в Курском районе Курской области.